Conium sibiricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Conium sibiricum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
sibiricum